Думітреску () — румунське прізвище.

Відомі носії прізвища 

 Ґеорґе Думітреску (1914—1996) — румунський композитор, диригент, скрипаль і педагог.
 Даніель Думітреску (1968) — румунський боксер, срібний призер Олімпійських ігор та чемпіонату Європи.
 Іліє Думітреску (1969) — румунський футболіст, тренер.
 Петре Думітреску (1882—1950) — румунський генерал-полковник.
 Рареш Думітреску (1983) — румунський фехтувальник, срібний призер Олімпійських ігор.
 Роксана Думітреску (1967) — румунська фехтувальниця на рапірах, бронзова призерка Олімпійських ігор 1992 року.

Інше 
 Армійська група «Думітреску»

Румунські прізвища